Фредерик Джастин Альмгрен — американский , работающий в геометрической теории меры.
Ученик Герберта Федерера, одного из основателей теории геометрических мер.

Вклад 
 Доказал то, что сейчас называется теоремой о регулярности Альмгрена: сингулярное множество m-мерной поверхности, минимизирующей массу, имеет размерность не более m-2. Эта работа одна из самых длинных по математике,
 Разработал концепцию варифолда, впервые определенную Л. К. Янгом в , и предложил их в качестве обобщенных решений задачи Плато.

Признание 
 1974 год, Стипендия Гуггенхайма.
 С 1963 по 1992 год он был частым приглашенным научным сотрудником Института перспективных исследований в Принстоне.

Семья 
Его дочь, Энн С. Альмгрен, является прикладным математиком, работающим над вычислительным моделированием в астрофизике.
Его сын, Роберт Ф. Альмгрен, является прикладным математиком, работающим над микроструктурой рынка и исполнением сделок.

Примечания

Библиография 
 . A set of mimeographed notes in which Frederick J. Almgren Jr. introduces the term "varifold" for the first time. 
 . The first widely circulated book describing the concept of a varifold and its applications to the Plateau's problem.
 .
 .
 . The second edition of the book .

Литература